Schlacht von Arques ist Bezeichnung für zwei militärische Auseinandersetzungen im Nordwesten Frankreichs:
 Schlacht von Arques (1303) in Arques (Pas-de-Calais) im Flandernkrieg (1297–1305)
 Schlacht von Arques (1589) in Arques-la-Bataille (Seine-Maritime) im 8. Hugenottenkrieg  (1585–1598)